Tribute — дебютный альбом британского поп-исполнителя Джона Ньюмена. Он был выпущен в Великобритании 14 октября 2013 году на лейбле Asylum Records. Альбом включал в одиннадцать песен, в том числе четыре сингла, главным из которых был «Love Me Again». В июле 2013 года этот сингл занял первое место в английском чарте UK Singles Chart и продержался в десятке лучших 11 недель. В Великобритании альбом стал «золотым».

Предыстория 
В возрасте 20 лет Джон Ньюман собирает свою группу, они играли вживую и были замечены продюсерами из Island Records, с которой и заключил контракт. Первый большой успех пришёл после сотрудничества с английским электронным квартетом Rudimental, вместе с которым они смогли возглавить общенациональный хит-парад Великобритании UK Singles Chart с синглом «Feel the Love».

Отзывы 
Альбом получил положительные оценки критиков и был коммерчески успешен. В Англии он получил статус платинового и достиг первого места в Британском чарте .Также альбом имел хорошие позиции в странах Европы, стал золотым в Польше, Австрии и Швейцарии, но в России успехом не пользовался.

История выпуска

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Поп-альбомы
Дебютные альбомы 2013 года
Альбомы Universal Music Group
Альбомы Island Records